Ел Серо Гранде има више значења:

 Ел Серо Гранде (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо Гранде (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику